El término Cervo hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
Cervo (Lugo), municipio de la provincia de Lugo, Galicia

Lugares en Italia
Cervo (Italia) de la provincia de Imperia
Campiglia Cervo, localidad y comune
Castelletto Cervo, localidad y comune de la provincia de Biella, región de Piamonte
Porto Cervo, centro turístico costero
San Paolo Cervo, localidad y comune 
Río Cervo, afluente del río Sesia